Giovanni Ferrero peut désigner :
  (1817-1903), un prédicateur australien ;
  (1905-1957), un des dirigeants de la maison Ferrero ;
 Giovanni Ferrero (1964-), un autre dirigeant de la maison Ferrero ;
 , un footballeur italien.